Todee kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Todee (distrikt i Liberia), Montserrado County, 
 Topee, distrikt, Montserrado County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar